A55, A 55 oder A-55 steht für:
 Austin A55 Cambridge, ein britisches PKW-Modell
 Lahn (A55), deutsches U-Boot-Begleitschiff der Klasse 403, 1. Ubootgeschwader
 Sony Alpha 55, ein Kameragehäuse von Sony

Autobahnen und Fernstraßen:
 Carnarvon Highway, eine australische Fernstraße
 A55 road, eine britische Fernstraße
 Autoroute A55, eine französische Autobahn
 Autostrada A55, eine italienische Autobahn
 Autovía A-55, eine spanische Autobahn
 Bundesautobahn 55, eine ehemals geplante deutsche Autobahn

A55